aspisadder
 Egyptische cobra of Egyptische aspis 
 aspis (schild), een oud-Grieks houten schild